Goran Ivanišević (1971- ), joueur de tennis croate
 Ivan Ivanišević (1977- ), joueur d'échecs serbe
 Katica Ivanišević (1935- ), universitaire et femme politique croate
 Nansi Ivanišević (1957- ), ancienne ministre croate
 Pavle Ivanišević (connu sous le nom de Paul Ivano), (1900–1984), photographe et cinéaste français ayant fait carrière aux États-Unis

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe